Павловская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 8 километрах на юг от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Фоминская-1, на юго-западе, на противоположенном берегу реки деревня Фоминская-2.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «1877» как «Шиловское(Нижняя Горка)». Насчитывала 27 дворов, 83 жителя мужского пола и 95 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Заручевского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Павловское(Нижняя Горка) находилось 46 хозяйств, в которых проживало 127 жителей мужского пола и 142 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»